«Коко́ до Шане́ль» () — франко-бельгийский биографический фильм о Коко Шанель, вышедший на экраны в 2009 году.

Сюжет 
Через несколько лет после оставления приюта, где отец никогда не навещал её, Габриэль Шанель работает в провинциальном баре сразу в двух ипостасях. Она и швея для исполнителей, и певица, получившая прозвище Коко за песню, которую она пела ночью вместе со своей сестрой. Связь с бароном Бальзаном позволяет ей войти во французский свет и даёт шанс развить дар к созданию всё более и более популярных шляп. Когда Коко влюбляется в английского бизнесмена Артура Кэпла, перед ней открываются новые возможности, но жизнь становится сложнее, чем когда-либо.

В ролях 
 Одри Тоту — Габриэль (Коко) Шанель
 Бенуа Пульворд — Этьен Бальсан
 Эмманюэль Дево — Эмильена д'Алансон
 Алессандро Нивола — Артур Кэйпел
 Мари Жиллен — Адриенна, сестра Габриель Шанель
 Ян Дюффа — Морис де Нексон

Название 
В названии фильма «до» (, ) является предлогом, который отражает содержание фильма — биографию Габриель-Коко до тех дней, когда она стала всемирно известной Шанель.

Награды и номинации

Номинации 
 2010 — Премия «Оскар»
 Лучший дизайн костюмов — Катрин Летерье
 Премия BAFTA за лучший неанглоязычный фильм (Кароль Скотта, Каролин Бенджо, Филипп Каркассон и Анн Фонтен)
 Премия BAFTA за лучшую женскую роль (Одри Тоту)
 Премия BAFTA за лучший дизайн костюмов (Катрин Летерье)
 Премия BAFTA за лучший грим и прически (Тхи Тхань Ту Нгуен и Джейн Милон)
 Премия «Сезар» за лучший адаптированный сценарий (Анн Фонтен и Камилла Фонтен)
 Премия «Сезар» за лучшую женскую роль (Одри Тоту)
 Премия «Сезар» за лучшую мужскую роль второго плана (Бенуа Пульворд)
 Премия «Сезар» за лучшую операторскую работу (Кристоф Бокарн)
 Премия «Сезар» за лучшие декорации (Оливье Радо)
 Премия Европейской киноакадемии за лучший европейский фильм (выбор зрителей) (Анн Фонтен)
 Премия Европейской киноакадемии лучшему композитору (Александр Деспла)
 Премия Европейской академии кино Первый приз за лучший дизайн костюмов (Катрин Летерье)
 Премия BFCA за лучший иностранный фильм (Анн Фонтен)

Награды 
 Премия «Сезар» за лучшие костюмы (Катрин Летерье)
 Премия WSA лучшему композитору саундтрека года (Александр Деспла)

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт «Коко до Шанель»
 Французский официальный сайт 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-биографии Бельгии
Фильмы-биографии Франции
Фильмы о модельерах
Фильмы о Коко Шанель
Фильмы Анн Фонтен
Фильмы Франции 2009 года
Фильмы Бельгии 2009 года